Magaz de Cepeda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Magaz de Cepeda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Magaz de Cepeda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar